Sulzenbacher ist der Familienname von:

 Hannes Sulzenbacher (* 1968), österreichischer Kurator und Schriftsteller
 Klaus Sulzenbacher (* 1965), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Kurt Sulzenbacher (* 1976), italienischer Skirennfahrer

Siehe auch:
 Sulzbacher
 Sulzenbach